Le tournoi de clôture de la saison 2015 du Championnat d'Haïti de football, est le second tournoi saisonnier de la vingt-cinquième édition de la première division à Haïti. Les vingt meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d’une poule unique, où elles s’affrontent une seule fois. À l'issue du tournoi, les quatre derniers du classement cumulé 2015 sont relégués et remplacés par les deux meilleures équipes de deuxième division.

C'est le club du FICA qui remporte le tournoi après avoir battu le Baltimore SC en finale. Il s'agit du sixième titre de champion de Haïti de l'histoire du FICA.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Haïti de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat d'Haïti de football
Haïti
2015 en Haïti